Гора́ Ла́зарева:
 Гора Лазарева (Q21489760) — гора в Антарктиде.
 Гора Лазарева — гора на Кольском полуострове, в Мурманской области России.
 Гора Лазарева — гора в Приморском крае России.
 Гора Лазарева — гора на острове Унимак, в штате Аляска (США).

См. также 
 Лазарева Гора — урочище в Свердловской области.